Юферев:

 Юферев, Виталий Михайлович (1916—1994) — советский и российский актёр, поэт, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Юферев, Николай Аркадьевич (род. 1957) — советский биатлонист.